Arfe ou Arfé peut désigner :

Patronyme 
 Enrique de Arfe (1475-1545), orfèvre d'origine rhénane principalement actif en Espagne.
  (1535-1603), orfèvre et sculpteur espagnol.
 Gaetano Arfé (1925-2007), homme politique, journaliste et historien italien.

Toponyme 
 Ave-et-Auffe : section de la ville belge de Rochefort Arfe vers 1297.

Autres 
 Arfé : néologisme désignant une création artistique à base de café.
 ARFE : Association des régions frontalières européennes.